De Wereld open schaken (World Open) is een jaarlijks schaakevenement met veel prijzengeld. In 2009 werd het toernooi voor de 37e keer gehouden.

Lijst van toernooien

Externe koppelingen
 World Open
 World Open Winners